Гаррі Спенджер (1873—1958) — американський боксер, олімпійський чемпіон та срібний призер Олімпійських ігор 1904 року.
 Ніколас Спенджер (* 1985) — австралійський плавець, олімпійський медаліст.